Значительная часть достопримечательностей Риги сосредоточена в сердце города — Старой Риге, где улочки до сих пор выложены булыжником и где чувствуется средневековая атмосфера города. Латвийский центр развития туризма выделяет 15 достопримечательностей в центре Риги и 28 в ее окрестностях.

Двор Конвента 

С 1202 года рядом с этим местом стоял замок Ордена Меченосцев. Примыкавшие к нему дома и дворы получили имя дворик конвента по названию типа застройки. Граждане Риги, пытаясь освободиться от власти Ордена в конце XIII века, разрушили замок и примыкающие к нему постройки. Но в 1330 году город потерпел поражение и вынужден был построить новый замок на берегу Даугавы, а госпитальное подворье старого замка стало называться Конвентом Св. Духа. Здесь с 1488 года был устроен монастырь терциариев. Сейчас Двор Конвента — это самостоятельный мирок в центре Старого города, включающий гостиницу, музей фарфора, антикварные магазины и многочисленные кафе. В дворик Конвента ведут всего два входа, которые на ночь запираются.

Церковь Святого Петра 
Первое упоминание о церкви Св. Петра относится к 1209 году. Это было главное церковное сооружение средневековой Риги. Здесь действовала одна из старейших школ города. Церковь неоднократно горела, достраивалась и перестраивалась. Последний раз деревянная башня сгорела от попадания снаряда в 1941 году. В 1973 году она была восстановлена, но стала уже не деревянной, а металлической. В средние века Церковь Св. Петра была самым высоким в Европе зданием деревянной конструкции, и до недавнего времени — самым высоким зданием в Риге (123,25 м). На нижнем (57 м) и верхнем (71 м) уровнях башни находятся смотровые площадки, откуда открывается чудесный вид на крыши Старого города, центр Риги, реку Даугаву. Церковь Св. Петра — лютеранская церковь, по воскресениям здесь проходят богослужения. Шпиль башни увенчан Петушком. Петух символизирует бдительность и способен уберечь от нечисти. Также в средневековый период петух на шпиле церкви исполнял функции универсального флюгера в приморских городах.

Домская площадь и Домский собор 

Строительство Домского собора и монастыря началось в 1211 году и продолжалось многие века. Окончательно свои барочные очертания 90-метровая башня приобрела в 1766 году. В соборе находится орган — один из крупнейших в мире. Он был построен в 80-е годы XIX века. Ференц Лист специально писал произведения для органа Домского собора. Современный вид Домская площадь приобрела в 1935 году. Были снесены постройки вокруг Собора, и образовалась просторная площадь. Здесь часто проводятся ярмарки, концерты и другие мероприятия.

Собор Святого Иакова 
Собор Святого Иакова на улице Клостера, 2 построен около 1225 года, в источниках впервые упоминается в 1226 году, когда он находился за пределами городской стены. Кирпичное здание характерно для переходного от романики к готике периода. Нынешний облик башня церкви приобрела в 1756 году, когда в её нижней части было сооружено закругление в стиле барокко. У основания шпиля помещены часы, а в расположенной выше части у консоли когда-то находился набатный колокол. Он назывался и колоколом грешников, его звуки приглашали рижан посмотреть на исполнение приговора на Ратушной площади. Колокол был снят и увезен в Россию в 1915 году. В 2001 году участники латвийских мужских хоров собрали средства, для того чтобы снова повесить этот необычный колокол, что и было сделано.

Пороховая башня 
Единственная сохранившаяся башня рижской крепостной стены. Построенная в XIII веке, она называлась Песочной, была самой большой и до XVII века защищала главный сухопутный въезд в город (Песочную дорогу). Пороховой она стала называться с XVII века, когда в ней начали хранить порох. В советское время до 1957 года в ней располагалось Нахимовское военное училище, а после 1957 года в нём разместился Музей Октябрьской революции. Сейчас здесь расположен Военный музей.

Рядом, на улице Торня, находятся Шведские ворота — прорубленные в рижской крепостной стене в 1689 году. Это единственные городские ворота Риги, сохранившиеся в первоначальном виде. Легенда гласит, что здание, где сейчас находятся ворота, принадлежало богатому рижскому купцу. Чтобы не платить постоянно подати при ввозе товаров в город, он прорубил этот проезд. В 1926 году дом, в котором находятся Шведские ворота, был снят в аренду у города Обществом архитекторов Латвии и перестроен соответственно новому назначению.

Вдоль улицы Торня расположены Яковлевские казармы (Казармы Екаба, Якова). Казармы построены в XVIII веке у подножия вала городских укреплений; в то время это было самое длинное здание в Риге, состоявшее из трёх частей. Казармы многократно перестраивались, они являются замечательным фортификационным и архитектурным памятником. В 1997 году была проведена реставрация.

Рижский замок 

Заложен в 1330 году, после разрушения старого замка. В 1642 году, когда Рига перешла под власть Швеции, к замку со стороны Даугавы было пристроено новое крыло — предзамок, которое сохранилось в первозданном виде до наших дней. Во времена царской России замок перестраивался для нужд губернских учреждений и генерал-губернатора. В 1938 году интерьеры замка были преобразованы для нужд латвийского правительства. Сейчас замок — резиденция Президента Латвии. Над ним всегда реет флаг Латвийской республики, а в те дни, когда Президент находится в стране, и флаг Президента. Кроме того, в замке находится несколько музеев: Зарубежного искусства, Истории Латвии, Литературы, театра и музыки.

Ратушная площадь и Дом Черноголовых 

Впервые упоминается в 1334 году. Первоначально служил местом собраний горожан, впоследствии (в XV веке) рижский рат сдает парадный зал Братству Черноголовых, а с 1713 года всё здание переходит в их собственность. Братство Черноголовых — объединение молодых холостых иноземных купцов. В качестве покровителя они избрали себе Св. Маврикия, изображение которого — голова негра — запечатлено на гербе братства. Черноголовые использовали здание для представительских целей, здесь же хранили товары, существовал подземный ход, ведущий к их собственной пристани на реке Даугава. Дом Черноголовых сильно пострадал во время бомбежек в 1941 году, и после войны его решили не восстанавливать. Но в 2001 году к 800-летию Риги Дом Черноголовых был построен практически заново. Перед зданием — также заново изваянная статуя Роланда. В доме Черноголовых находится музей.

Площадь Ливов со зданиями Большой и Малой гильдий 

Гильдии — союзы горожан и объединения по роду занятий — стали создаваться в Риге с 1221 года. Большая гильдия — купеческая организация, созданная в Риге в 1354 году. Это словосочетание представляет собой традиционное наименование рижского купеческого общества; в противоположность ему существует название Малая гильдия, которое относится к официальной организации ремесленников.
Современное здание Большой гильдии Риги, расположенное по адресу улица Амату, д. 6, построено в 1854—1857 годах по проекту архитектора Карла Бине, надвратный фронтон возведён в период с 1860 по 1861 год.
Малая гильдия образовалась в XIII веке. Первое здание было построено в XIV веке и неоднократно перестраивалось. Нынешнее здание построено в изысканных формах английской пламенеющей неоготики в 1864—1866 годах (архитектор Иоганн Даниэль Фельско) и было последний раз отреставировано в 2000 году. Интерьер здания богато отделан: окна украшены витражами с цеховыми гербами, портретами старшин ремёсел и гильдии, в помещениях повешены люстры, настенная живопись с видами города.

Современный адрес — улица Амату, д. 5, в здании располагается Музей Малой гильдии.

«Три брата» 

Три дома по улице Маза Пилс (Малая Замковая) — № 17, 19, 21. Образец жилой архитектуры средневековой Риги. Старейший из братьев, крайне правый в ряду (д. 17), был построен в конце XV века. Дом несколько отодвинут от линии улицы, перед домом имеется привратная площадка, существование которых было возможно во времена относительной территориальной свободы Старого города. Сохранились характерные для позднего Средневековья черты — каменные скамьи по обеим от двери сторонам здания. Ступенчатая форма щипца восстановлена при реконструкции 1955 года.

Д. 19 построен не позднее 1646 года (год начертан на фасаде), фасад дома восстановлен по старым рисункам при реставрации.

Д. 21 — построен в конце XVII века.

Все три дома были реставрированы в 1955—1957 по проекту Петериса Саулитиса.

Рижский модерн 

Рига является крупнейшим центром модерна в Европе, треть домов в центре города построено в этом стиле. Особенно выделяются улицы Альберта и Элизабетес. Туристам рассказывают легенду про Дом с чёрными котами (улица Мейстару, д. 10/12), построенный в 1909 году архитектором Фридрихом Шеффелем в стиле позднего рационального модерна. Согласно легенде, богатый купец, латыш по национальности, которого не хотели принимать в Гильдию, где заправляли немцы, построил этот дом и установил на нём статуи котов, задом обращенных к зданию Гильдии. После долгих судебных разбирательств дела купца вроде бы были улажены, а статуям придано более дипломатичное положение.

Здание Сейма 
Построено как Дом Лифляндского рыцарства в 1867 году по проекту Р. Пфлуга и Я. Ф. Бауманиса. В 1922 году здание перестроили по проекту архитектора Э. Лаубе.

В этом здании начал работу парламент первого свободного Латвийского государства. В настоящее время в здании работают 100 депутатов Сейма Латвии.

Новейшая перестройка в здании произведена в 1998 году архитекторами Андрисом Вейдеманисом, Модрисом Лиепой и Гунтисом Муйжземниексом. Реконструкцию производила латвийская строительная фирма Restaurators, а также Re & Re, Arta-Telpa и Metalmāksla. Архитектонические исследования выявили под несколькими наслоениями красок яркую гамму цветов, которая в советское время была спрятана под угрожающе тусклой окраской.

Национальная опера 

Нынешнее здание Национальной оперы (Latvijas Nacionālā opera) расположено на бульваре Аспазияс, дом 3 (Aspazijas bulvārī 3) и строилось с 1860 по 1863 год по проекту архитектора Л. фон Бонштедта. Сначала там располагался немецкий театр. В 1882 году театр загорелся от газовой люстры, здание пострадало от ужасного пожара и затем было отреставрировано уже совсем в другом облике. В качестве Национальной оперы театр действовал с 1919 года, а первой постановкой была опера Рихарда Вагнера «Летучий голландец». На этой сцене пели выдающиеся мастера, музицировали многие известные инструменталисты, постановками дирижировали прославленные дирижеры — Роберт Шуман, Гектор Берлиоз, Федор Шаляпин, Лео Блех, Антон Рубинштейн, Корнелиус Майстер. Во время одного сезона в Опере проходит около 200 представлений. В большом зале 946 сидячих мест, в Новом зале — от 250 до 300.

Здание Латвийской Национальной библиотеки 

Новоe зданиe Латвийской Национальной библиотеки расположено на левом берегу Даугавы.
Комиссия по утверждению здания Национальной библиотеки предложила проектирование американскому архитектору латышского происхождения Гунарсу Биркертсу. Биркертс согласился работать без гонорара и разработал проект, который сразу утвердили. Проект Биркертса получил высокую оценку в ЮНЕСКО. Строительная смета составлялa 114,6 млн латов, зданиe стало самой дорогой из подобных построек в мире..

Центральный рынок 
Уже в 1909 году Рижское самоуправление высказалось о необходимости создания Центрального рынка, но этот план так и не был реализован, пока Латвия не получила независимость. В основе павильонов — пять бывших ангаров для дирижаблей, архитектурно и технически оформленных для нужд рынка. Рижский Центральный рынок до сих пор является одной из крупнейших торговых площадок Европы.

Улица Калнциема 
На улице сохранился и отреставрирован целый квартал уникальной деревянной застройки XIX века, в котором регулярно проходят ярмарки и художественные выставки. Здесь стоят дома, построенные по проектам архитекторов Ашенкампфа, Бауманиса, Тромповского, Шмелинга.

Другие достопримечательности 
 Памятник Свободы (Рига)
 Латвийский национальный художественный музей
 Рижская телебашня
 Христорождественский кафедральный собор
 Здание Академии наук Латвии — образец сталинского ампира.

См. также 
 Молочный ресторан (Рига)

Литература 
 Циелава С. Я., Эргле З. Э. О чём рассказывают дома и улицы Старой Риги./ Перевод с латыш. Я. Бернштейна. Изд. 2-е, переработ. — Рига, Лиесма, 1977. 160 с.

Примечания

Ссылки 
 Достопримечательности Риги на портале Другая Рига
 Виртуальная экскурсия по Старой Риге
 Рижский Центральный Рынок